Sherman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sherman Township (Arkansas)
 Sherman Township (Illinois)
 Sherman Township (Calhoun County, Iowa)
 Sherman Township (Hardin County, Iowa)
 Sherman Township (Jasper County, Iowa)
 Sherman Township (Kossuth County, Iowa)
 Sherman Township (Monona County, Iowa)
 Sherman Township (Montgomery County, Iowa)
 Sherman Township (Pocahontas County, Iowa)
 Sherman Township (Sioux County, Iowa)
 Sherman Township (Story County, Iowa)
 Sherman Township (Clay County, Kansas)
 Sherman Township (Crawford County, Kansas)
 Sherman Township (Decatur County, Kansas)
 Sherman Township (Dickinson County, Kansas)
 Sherman Township (Ellsworth County, Kansas)
 Sherman Township (Grant County, Kansas)
 Sherman Township (Leavenworth County, Kansas)
 Sherman Township (Ottawa County, Kansas)
 Sherman Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Sherman Township (Riley County, Kansas)
 Sherman Township (Sedgwick County, Kansas)
 Sherman Township (Washington County, Kansas)
 Sherman Township (Gladwin County, Michigan)
 Sherman Township (Huron County, Michigan)
 Sherman Township (Iosco County, Michigan)
 Sherman Township (Isabella County, Michigan)
 Sherman Township (Keweenaw County, Michigan)
 Sherman Township (Mason County, Michigan)
 Sherman Township (Newaygo County, Michigan)
 Sherman Township (Osceola County, Michigan)
 Sherman Township (St. Joseph County, Michigan)
 Sherman Township (Minnesota)
 Sherman Township (Cass County, Missouri)
 Sherman Township (Dallas County, Missouri)
 Sherman Township (DeKalb County, Missouri)
 Sherman Township (Harrison County, Missouri)
 Sherman Township (Putnam County, Missouri)
 Sherman Township (Antelope County, Nebraska)
 Sherman Township (Cuming County, Nebraska)
 Sherman Township (Gage County, Nebraska)
 Sherman Township (Kearney County, Nebraska)
 Sherman Township (Platte County, Nebraska)
 Sherman Township (North Dakota)
 Sherman Township (Ohio)
 Sherman Township (Oklahoma)
 Sherman Township (Brookings County, South Dakota)
 Sherman Township (Corson County, South Dakota)
 Sherman Township (Faulk County, South Dakota)